Редэлем:
 Московский завод редких элементов
 Трест редких элементов